

Duitsland 
 Schlossmuseum (Arnstadt)
 Graf-Luxburg-Museum in het Großen Schloss Aschach
 Schlossmuseum Aschaffenburg
 Schlossmuseum Berlin (1921-1945), later Kunstgewerbemuseum Berlin
 Schlossmuseum Burgdorf 
 Schlossmuseum Darmstadt
 Schloss Ehrenburg
 Schlossmuseum Ellwangen
 Schlossmuseum Iburg
 Schlossmuseum Ismaning 
 Schlossmuseum Jever
 Burg- und Schlossmuseum Jägersburg
 Schlossmuseum Langenburg
 Schloßmuseum Murnau
 Schlossmuseum Pillnitz
 Schlossmuseum (Quedlinburg)
 Schloss Rosenau
 museum van Slot Weimar

Oostenrijk 
 Schlossmuseum Linz
 Mühlviertler Schlossmuseum, Freistadt

Zwitserland 
 museum van Schloss Spiez